Список синглов № 1 в США в 1971 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1971 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 19 июня сингл «It’s Too Late» певицы Carole King возглавил хит-парад Billboard Hot 100, а с 26 июня также на 5 недель стал лидером Adult Contemporary, одновпременно её альбом Tapestry 15 недель был на позиции № 1 в Billboard 200. Тогда это было рекордом для всех альбомов кроме саундтреков, вплоть до появление диска 21 певицы Adele, который увеличил рекорд до 24 недель во главе списка.

Список

См. также 
 1971 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1971 года по версии Billboard

Примечания

Литература 

Fred Bronson's Billboard Book of Number 1 Hits, 5th Edition ()
Joel Whitburn's Top Pop Singles 1955-2008, 12 Edition ()
Joel Whitburn Presents the Billboard Hot 100 Charts: The Seventies ()
Additional information obtained can be verified within Billboard's online archive services and print editions of the magazine.

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1971.
 

 

Чарты Billboard 1971 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1971 года